Anders Eriksson, Fins voetballer
Bert Eriksson, leider van de Vlaamse extreemrechtse paramilitaire organisatie Vlaamse Militanten Orde
Henry Eriksson, Zweeds atleet
Jan Eriksson, Zweeds voetballer
Joel Eriksson, Zweeds langebaanschaatser
Jonas Eriksson, Zweeds voetbalscheidsrechter
Kenneth Eriksson, Zweeds rallyrijder
Leif Eriksson, Viking die Amerika zou ontdekt hebben, lang voor Christoffel Columbus
Sven-Göran Eriksson, Zweeds voetbalcoach

Zie ook 
Ericson (doorverwijspagina)
Eriksen (doorverwijspagina)
Erikson (doorverwijspagina)